Groer oder Groër ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Hermann Groër (1919–2003), österreichischer Geistlicher und Erzbischof von Wien 
 Peter Groer (* 1941), österreichischer Basketballspieler, Physiker und Hochschullehrer